Daxin Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Daxin (köping i Kina, Anhui), 
 Daxin (köping i Kina, Shandong), 
 Daxin (köping i Kina, Henan), 
 Daxin (köping i Kina, Ningxia), 

Robotskapade Kinaförgreningar